Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 2004 były 32 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 16 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 2004 został francuski kierowca  Sébastien Loeb startujący samochodem Citroën Xsara WRC, wyprzedzając Norwega Pettera Solberga i Estończyka Markko Märtina. Tytuł konstruktorów wygrał zespół Citroëna, który wyprzedził zespoły Forda i Subaru.

Kalendarz 

W sezonie 2004 kalendarz mistrzostw świata składał się z szesnastu rajdów (dwa więcej niż w ubiegłym sezonie). Znalazł się w nim dwa nowe rajdy: Meksyku (po raz pierwszy w WRC) i Japonii.

Zgłoszone zespoły i kierowcy

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna kierowców 

Do klasyfikacji mistrza świata kierowców w sezonie 2004 zaliczane było osiem pierwszych miejsc zajętych w rajdzie i punktowane one były według zasady:

Klasyfikacja generalna producentów 

Do klasyfikacji mistrza świata producentów w sezonie 2004 zaliczane było osiem pierwszych miejsc zajętych w rajdzie przez nominowanych zawodników i punktowane one były według zasady:

Dla każdego producenta punkty zdobywały tylko dwie załogi nominowane przed każdym rajdem

Klasyfikacja Junior WRC

Klasyfikacja PWRC

Przypisy 

2004 w sportach motorowych